André Jeanson (1911-1994), syndicaliste français ;
 Barthélemy Jeanson (1760-1828), architecte et ingénieur français ;
 Cécile Jeanson (1972-), nageuse française ;
 Francis Jeanson (1922-2009), philosophe français ;
 réseau Jeanson, groupe de militants français qui souteint le FLN durant la guerre d'Algérie ;
 Geneviève Jeanson (1981-), cycliste québécoise ;
 Henri Jeanson (1900-1970), écrivain, journaliste et dialoguiste français ;
 prix Henri-Jeanson, prix cinématographique ;
 Marcel Jeanson (1885-1942), industriel et collectionneur français.

Voir aussi